García Lozano puede hacer referencia a:

Ana García Lozano, periodista española.
Josefina García Lozano, catedrática española.	  
Raúl García Lozano, futbolista español.  
Ricardo García Lozano, escultor español.